Phasianelles est un nom vernaculaire générique donné à des oiseaux appartenant à trois genres de la famille des Columbidae :
 Macropygia,  notamment Macropygia phasianella
 Reinwardtoena 
 Turacoena

.

Nom d'oiseau ambigu